Pietro Bellotti (1867-1950) – sindacalista e politico italiano
 Pietro Bellotto o Bellotti (1625-1700) – pittore italiano
 Pietro Bellotti (1725-1805) – pittore italiano